Vie (rivier), rivier in Frankrijk
 Vie (Oradea), kwartier in de Roemeense stad Oradea
 Vie (Tiensuu), compositie van Jukka Tiensuu